Брайко — украинская фамилия. Известные носители:

 Брайко, Валерий Николаевич (1939—2016) — советский организатор производства, председатель Союза золотопромышленников России.
 Брайко, Михаил Григорьевич (1785—1848) — генерал-лейтенант, тифлисский военный губернатор, член Военного совета Российской империи.
 
 Брайко, Сергей Борисович (род. 1957) — украинский и российский политик и государственный деятель, народный депутат Украины VII созыва.
 Брайко, Юрий (1958—2003) — советский и эстонский футболист.

Примечания